УЕФА Лига шампиона 2001/02. је 47. сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 10. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона.

Такмичење је почело 11. јула 2001. првим колом квалификација и завршило се финалним мечом одиграним 15. маја 2002. на стадиону Хемпден парк у Глазгову (Шкотска). Учествовала су 72 клуба из 48 националних савеза.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 11. јула, а реванши 18. јула 2001. 

{{TwoLegResult|Бохимијан|ИРС|3:0'|Левадија Талин|ЕСТ|3:0|0:0}}

|}

 Друго коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 24/25. јула, а реванши 31. јула/1. августа 2001. 

|}
* Реванш меч је завршен победом Макабија од 4:0, али је утакмица регистрована службеним резултатом 3:0 за Хаку јер је Макаби играо са играчем који је био суспендован.

 Треће коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 7/8. августа, а реванши 21/22. августа 2001.

|}

 Први круг такмичења по групама 
Такмичење по групама је играно од 11. септембра до 31. октобраа 2001. 

 Група А 

 Група Б 

 Група Ц 

 Група Д 

 Група Е 

 Група Ф 

 Група Г 

 Група Х 

 Други круг такмичења по групама 
Такмичење по групама је играно од 20. новембра 2001. до 20. марта 2002. 

 Група А 

 Група Б 

 Група Ц 

 Група Д 

 Четвртфинале 
Прве утакмице су одигране 2/3. априла, а реванши 9/10. априла 2002.

|}

 Полуфинале 
Прве утакмице су одигране 23/24. априла, а реванши 30. априла/1. маја 2002.

|}

 Финале 

 Најбољи стрелци Не укључује квалификационе мечеве.''

Види још 
 Куп УЕФА 2001/02.
 Интертото куп 2001.

Референце и објашњења

Спољашње везе 

 Сезона 2001/02. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона
 Спортска историја 2001/02.

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 2001/02. у УЕФА такмичењима